Antoine Hotman (vers 1525 - 1596) est un écrivain, sympathisant de la Ligue catholique et conseiller au Parlement de Paris ;
 François Hotman, (1524 - 1590), est un jurisconsulte, diplomate et écrivain français ;
 Nicolas Hotman (vers 1610 - 1663) est un violiste, théorbiste et compositeur ;
 Jean Hotman (1552 - 1636), fils de François Hotman, ambassadeur d'Henri IV.